

События 
 19 февраля — Битва при Лугдуне, в которой узурпатор Клодий Альбин потерпел поражение от войск римского императора Септимия Севера.
 Лион, который был столицей Клодия Альбина, разрушен.
 197, 202 — Гонения на христиан в Северной Африке.
 Северные племена прорвались через вал Антонина.
 Септимий Север разорил Ктесифон обратя его жителей в рабство.

Скончались 
 Гай Юлий Эруций Клар Вибиан — римский государственный деятель конца II века.
 Дянь Вэй — воин, военачальник эпохи Троецарствия в Китае.
 19 февраля — Клодий Альбин, римский узурпатор.

См. также